Ниже приводится сортируемый список стран по числу пользователей Интернета по состоянию на 2021 год. Пользователи Интернета определяются как лица, которые подключались к Интернету в течение последних 12 месяцев с любого устройства, включая мобильные телефоны.

Ниже представлен список стран по числу пользователей Интернета:

Данные о количестве пользователей Интернет приводятся по состоянию на различные даты и не всегда отражают фактические данные.

См. также 

 Список стран по скорости интернета

Примечания

Ссылки 
 Мировая статистика

Интернет
Доступ в Интернет